Ebben a cikkben az ékjelek eddigi legteljesebb listája alapján az ékírás jelkészlete található. Az ékjelek csoportosítása is ennek – a második oszlopban közölt sorszámai – nyomán történt. Borger az ékjeleket az „AŠ” (vízszintes jel) előfordulása és használata, a „DIŠ” (függőleges ékjel), a „GE23” (45°-ban elforgatott ékjel) és „U” (nagy ékjel) alapján rendezte csoportokba.

Rövidítések:
 MZL = Mesopotamisches Zeichenlexikon, Borger, 2004.
 ŠL = P. Anton Deimel Šumerisches Lexikon, 1928.
 aBZL = Altbabylonische Zeichenliste der Sumerisch-literarischen Texte sorszámai
 HeZL = Hethitisches Zeichenlexikon
 Æ = René Labat Akkád epigráfia, 1947.

A táblázatban a sumer és az akkád átírás szerepel.



AŠ

TAB (két AŠ)

EŠ16 (három AŠ)

GE23 (DIŠ-tenû)

U

DIŠ

Kapcsolódó szócikkek 
 Sumer nyelv
 Akkád nyelv
 Hettita nyelv
 Asszír nyelv
 Az ékírás Unicode-jelkészlete

Jegyzetek

További információk 
sign list at sumerisches-Glossar.de  PDF file of the complete sign list with Neo-Assyrian glyphs by M. Studt, with an introduction by  R. Borger.
 Unicode 5.0 Cuneiform
 Unicode 5.0 Cuneiform Numbers
 CDLI online sign lists
 ETCSL sign list
 ePSD (electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary)

Mezopotámia
Az ékírás írásjelei